PRZ steht für:
 Phonographische, Radio- und Musikinstrumenten-Zeitschrift, siehe Phonographische Zeitschrift
 Air Paradise (ICAO-Code), indonesische Fluggesellschaft
 Portales Municipal Airport (FAA-Code) in Portales, New Mexico
 Prineville Airport (IATA-Code) in Prineville, Oregon

prz steht für:
 Providencia-Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache auf Providencia (Kolumbien)

Abkürzung